(en árabe زيدان ) también Zydan, Zaydan, Zaidan, Zeidan, Zeedan, etc es un apellido árabe originario de la tribu Az-Zaidania o Bani Zaidan (بني زيدان / الزيدانية), que a su vez pertenecía a la rama Qahtanita y habitó el antiguo Yemen desde tiempos pre-islámicos. En árabe es el dual de la palabra Zaid (زيد) que significa aumento, progreso. 

En los registros se hace difícil rastrear en número a sus descendientes hasta nuestros días ya que la tribu se fue mezclando y como nómades llegaron a Arabia, Siria, Jordania, Palestina, Líbano, Irak, y países árabes del norte de África. 

En tiempos más recientes, uno de sus descendientes más destacables fue el emir Zaher Ibn Omr Az-Zaidani (1690-1775), gobernante del noroeste de Palestina, en 1750 se apoderó de Acre, que se convirtió en el centro de su dominio. Protegió el desarrollo del comercio y la artesanía y el asentamiento de las tierras deshabitadas. En 1768, después del comienzo de la guerra ruso-turca de 1768-1774, concluyó una alianza con el gobernante de Egipto Ali Bey y se rebeló contra los turcos. La historia detallada se narra en el libro "Bani Zaydan : al-imarah al-Zaydaniyah" del escritor Tahsin al-Tall.

La tribu dio origen también a un miembro de la Dinastía Saadí que gobernó Marruecos desde 1554 hasta 1659. 

Zidan o Az-Zaidan es además usado como nombre de varias localidades o pueblos del mundo árabe, como por ejemplo es una localidad en Al-Hada, Dhamar, en Yemen.
Y el mismo nombre lleva una zona rural al sur de la ciudad de Faluya, en la provincia de Al Anbar, Irak.

Referencias 

Apellidos árabes
Apellidos